Мировые рекорды в лёгкой атлетике — это наивысшие результаты, показанные атлетом или командой в сравнимых и повторяемых условиях. Мировые рекорды ратифицируются по правилам IAAF и могут устанавливаться на официальных соревнованиях IAAF согласно списку дисциплин. До 1998 года для ряда дисциплин фиксировались отдельно мировые рекорды, установленные на открытом воздухе, и отдельно — в помещениях (под крышей). Однако, с 1998 года формулировки изменились: стали фиксироваться мировые рекорды (как высшее мировое достижение, вне зависимости от наличия крыши спортивного объекта, на котором он установлен) и отдельно мировые рекорды в помещении Существует также понятие высшего мирового достижения, то есть рекорда в виде, не входящим в список легкоатлетических дисциплин, утверждённых IAAF, например, в беге на 500 метров или 2 мили. Во всех дисциплинах рекорды измеряются в метрической системе (метры, секунды) за исключением бега на 1 милю.

Правила 
Для ратификации мирового рекорда в лёгкой атлетике необходимо выполнение следующих условий:
 После старта спортсмен обязан пройти допинговый контроль в порядке, установленном антидопинговым комитетом IAAF.
 В индивидуальном виде должно участвовать не менее трёх спортсменов, в командном — не менее трёх команд.
 Разметка дорожек, покрытие и оборудование должно отвечать критериям IAAF.
 Соревнования должны проводиться в условиях, когда в одном старте выступают спортсмены одного пола.
 В командных видах (эстафетах) должны выступать спортсмены, являющиеся гражданами одной страны.
 Пейсмейкеры в беговых дисциплинах при установлении мирового рекорда, вообще говоря, допускаются, однако, нельзя пользоваться помощью спортсменов, которые стали пейсмейкерами, отстав на один или более кругов при прохождении дистанции.
 В спринтерских дисциплинах до 200 метров включительно и горизонтальных прыжках на открытых стадионах попутная составляющая ветра не должна превышать 2 м/c, в легкоатлетических многоборьях — не более 4 м/c.
 В спринтерских дисциплинах на дистанциях до 400 метров включительно обязательно оборудование стадиона устройством автоматического фотофиниша.

История 
Первые высшие мировые достижения исторически относят к середине XIX века. Тогда в Англии появился институт профессиональных спортсменов и впервые начали замерять лучшее время в беге на 1 милю. Начиная с 1914 года и появления IAAF, устанавливается централизованная процедура фиксирования рекордов, и был определён список дисциплин, в которых регистрировались мировые рекорды.

На Олимпиаде в Мехико в 1968 году впервые начали использовать полностью автоматизированную систему измерения времени с точностью до сотых долей секунды (Джим Хайнс, 9,95 c в беге на 100 м). С 1976 года IAAF установила использование автоматики для определения времени в спринте как обязательное условие.

Старейшим мировым рекордом в дисциплинах лёгкой атлетики, входящих в программу Олимпийских игр, является рекорд в беге на 800 метров на открытых стадионах у женщин (1:53,28), установленный 26 июля 1983 года Ярмилой Кратохвиловой (Чехословакия).

Старейшим мировым рекордом из зарегистрированных в дисциплинах, входящих в программу чемпионатов мира, является зимний рекорд в толкании ядра у женщин (22,50 м), установленный 19 февраля 1977 года  (Чехословакия).

Призовые 
IAAF практикует выплату премиальных за установление мирового рекорда. Так, в 2007 году сумма призовых составляла 50 000 USD. (100 000 USD) — 2010

Организаторы коммерческих стартов могут устанавливать дополнительные призовые за превышение мирового рекорда, что привлекает зрителей и спонсоров.

Любители лёгкой атлетики часто дискутируют о рекордах в вертикальных прыжках, особенно в прыжках с шестом. В этой дисциплине спортсмены имеют возможность прибавлять по сантиметру к предыдущему результату, что невозможно в других видах. Рекордсменом по количеству рекордов является прыгун с шестом Сергей Бубка (СССР, Украина), установивший в период с 1984 по 1994 год 35 мировых рекордов.

Обозначения 
Данная система обозначений принята при отображении результатов спортсменов на официальных стартах IAAF.
 WR — world record — мировой рекорд
 AR — area record — рекорд континента
 NR — national record — национальный рекорд
 PB/PR — personal best/personal record — личный рекорд OR — olympic record — олимпийский рекорд
 CR — championship record — рекорд чемпионата
 MR — meeting record — рекорд соревнований
 WL — world leading — лучший результат сезона в мире
 SB — season best — лучший результат в сезоне

Мировые рекорды 
Установлены на открытом воздухе, если не указано иное.

Условные обозначения к таблицам 
 Формат отметок времени: часы:минуты.секунды,доли секунд.

 Знак «+» после отметки времени означает, что данный рекорд был установлен попутно, как промежуточный этап в ходе более длинного забега.
 Буква «п» означает, что данный рекорд был установлен на соревнованиях в помещении.
 Длительность удержания рекорда: ; ; ; ; .

Мужчины

Женщины

Смешанные эстафеты

Мировые рекорды в помещениях

Мужчины

Женщины

Высшие мировые достижения 
Список высших мировых достижений в дисциплинах, которые не включены IAAF в список тех, в которых регистрируются мировые рекорды.

Сверхмарафон 
С 1 января 2022 года ИААФ регистрирует мировые рекорды на дистанциях 100 и 50 км. ИАЮ регистрирует мировые рекорды на дистанциях 50 и 100 миль и в беге на 6, 12, 24 и 48 часов. Регистрация мировых рекордов в других дисциплинах сверхмарафона прекращается.

Примечания

Ссылки 
 сайт iaaf Международная ассоциация легкоатлетических федераций
 Легкая атлетика России
 Models for Comparing Athletic Performances
 Математики высчитали предельные рекорды «Спорт-Ревю» № 3(350)25 января 2007 г.
 World Outdoor Records — Men
 World Outdoor Records — Women

Текущие списки